A National Basketball Association 2009–2010-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 64. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Boston Celtics ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa LeBron James, a döntő MVP-je Kobe Bryant lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
 z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
 c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
 y – Csoportgyőztes
 x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

 A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
 A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
 Legértékesebb játékos: LeBron James, Cleveland Cavaliers
 Az év újonca: Tyreke Evans, Sacramento Kings
 Legjobb védekező játékos: Dwight Howard, Orlando Magic
 Legtöbbet fejlődött játékos: Aaron Brooks, Houston Rockets
 Legjobb „hatodik” játékos: Jamal Crawford, Atlanta Hawks

All Star-mérkőzés

Források

További információk 

 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba